

, читається як Версай ()
 Версаль — палац в однойменному місті, колишня резиденція французьких королів
 Версаль — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс

, читається як Версейлз ()
 Версаль — місто, штат Індіана
 Версаль — місто, штат Кентуккі
 Версаль — місто,  штат Міссурі, столиця округу Морґан
 Версаль — місто, штат Пенсільванія
 Версаль — селище, штат Іллінойс
 Версаль — селище, штат Огайо

Інше
 6268 Версаль (6268 Versailles) — астероїд головного поясу